Svärdet i stenen kan avse:

 Svärdet i stenen (bokserie) – en bokserie av T.H. White
 Svärdet i stenen (film) – en tecknad film från Walt Disney Productions från 1963
 "Svärdet i Stenen" – ett svärd från myten om kung Artur, se Excalibur